Mundus peut désigner :

 Mundus, chez les Étrusques, nom de la fosse circulaire destinée aux offrandes aux divinités souterraines ;
 Mundus, général byzantin de la première moitié du  ;
 Mundus, roi des démons dans la série de jeux vidéo Devil May Cry ;
 Erasmus Mundus, extension du programme d'échange pour l'enseignement supérieur Erasmus.
 Mundus Magicus, monde fantaisiste parallèle à la Terre, présenté dans le manga Negima!. 

Homonymie